Koninklijke Voetbal Club Westerlo (normalt bare kendt som KVC Westerlo) er en belgisk fodboldklub fra byen Westerlo i Flandern. Klubben spiller i landets 2. bedste liga, Eerste klasse B, og har hjemmebane på stadionet Het Kuipje. Klubben blev grundlagt i 1933, og har siden da vundet en enkelt titel, nemlig den belgiske pokalturnering, som man vandt i 2001.

Titler 
 Belgisk Pokalturnering (1): 2001

Kendte spillere 
  Toni Brogno
  Nico van Kerckhoven
  Peter Utaka

Nuværende spillertrup

Eksterne henvisninger 
Klubbens officielle hjemmeside

Westerlo, KVC
Etableret i 1933